Höhere Bürgerschule ist der Name folgender Schulen in Hannover:

 Höhere Bürgerschule I, früherer Name der Tellkampfschule
 Höhere Bürgerschule II (Hannover), 1876 errichtet